Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Monterrey Open 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla švýcarská tenistka Timea Bacsinszká, která se rozhodla na turnaji nestartovat.

Vítězkou dvouhry se stala 23letá nenasazená Britka Heather Watsonová, jež ve finále zdolala belgickou hráčku Kirsten Flipkensovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour, když vyhrála i třetí finálový duel ze třech odehraných. V následném vydání žebříčku WTA ji 7. března 2016 patřila 53. příčka.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2016